Михаил Иванович Полетика (1768—1824) — секретарь императрицы Марии Фёдоровны; родной брат Петра Ивановича Полетики. .

Родился  года. Образование получил в 1-м Кадетском корпусе. До 26 февраля 1807 года занимал должность секретаря императрицы Марии Фёдоровны, когда вышел в отставку с чином действительного статского советника и кавалером ордена Св. Анны 1-й степени.

В 1800 году женился на дочери М. И. Мордвинова Елизавете Михайловне Мордвиновой (1776—1802), которая вскоре умерла при рождении второго сына Михаила; первый сын — Александр.

Полетикой было написано анонимное метафизическое сочинение, изданное в 1818 году в Галле профессором Людвигом-Генрихом Якобом «Essais philosophiques sur l’homme, ses principaux rapports et за destinée, fondés sur l’expérience et la raison, suivis d’observations sur le beau» («Философские очерки о человеке…»).

По отзывам современников, М. И. Полетика принадлежал к числу образованнейших людей своего времени и отличался умом, добротой и высокими нравственными качествами.

Умер  года. Похоронен на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Из прошлого нашего рода 

Выпускники Первого кадетского корпуса
Похороненные на Лазаревском кладбище Александро-Невской лавры